ehrlos steht als Adjektiv 

 bei Personen, denen die Ehre abgesprochen wird; siehe auch Unehrlicher Beruf

Ehrlos ist ein Gewässername:

 Ehrlos (Donau), am Oberlauf bei Unterstadion Weihergraben, rechter Zufluss der Donau aus dem Rottenacker Ried in Berg, Stadt Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Ehrlos (Stehenbach), linker Zufluss des Stehenbachs gegenüber dem Rottenacker Ried bei Rottenacker, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg